Аксель Делага́рди:
 Делагарди, Аксель Габриэль (1772—1838) — губернатор Кристианстадского лена.
 Делагарди, Аксель Юлиус (1637—1710) — фельдмаршал-лейтенант, член риксрода, генерал-губернатор Эстляндии.
 Делагарди, Аксель Якоб (1819–1879) — шведский граф, камер-юнкер.